La Alianza kan syfta på följande platser:

Honduras 

 La Alianza, Honduras, Departamento de Valle,

Mexiko 

 La Alianza, Mapastepec, 
 La Alianza, Tecpatán, 
 La Alianza, Veracruz, Zongolica, 
 La Alianza, Tumbalá, 
 La Alianza, Palenque, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar